Family Island — відеогра жанру "менеджмент", розроблена . Це сімейний ситком про виживання в кам'яному віці. Реліз гри відбувся 23 жовтня 2019 року на платформах Android та iOS.

Сюжет 
Події гри відбуваються в Кам’яний період, що настав після нашої ери внаслідок великого катаклізму. У ході гри гравцеві доводиться обрати собі сім’ю персонажів з кам'яного віку та допомогти їм вижити на раніше незаселеному острові.

Гравець повинен збирати ресурси та вивчати оточення, щоб виявити предмети, які можна буде використати для виживання. У зв'язку з цим, одне з першочергових завдань для героя — це побудувати притулок. У ході гри, герой повинен вирощувати зернові культури, виробляти ремісничі товари, вести торгівлю з іншими персонажами, відкривати нові острови, налагоджувати ефективну комунікацію з місцевими племенами тощо.

У грі є 40 рівнів, які, по суті, є окремими епізодами. По завершенню квестів, гравець переходить на нові рівні, на яких відкривається доступ до нових будівель, модифікацій, декоративних прикрас та інших можливостей. Кожна нова будівля забезпечує сім’ю новими зручностями.

Геймплей 
Від самого початку гри основна робота гравця полягає в тому, щоб збирати ресурси, необхідні для будівництва притулку та приготування їжі,а тому він вирубує дерева, збирає овочі та фрукти, видобуває камінь тощо. Однією з особливостей гри є обмежена кількість енергії, що визначає можливий обсяг роботи, яку персонаж може виконати за певний проміжок часу. Щоб продовжувати працювати необхідно регулярно поповнювати енергію.Для цього персонажам доводиться чекати певний час або споживати накопичені запаси їжі.

В грі доступна опція зовнішнього оформлення ферми. Окрім цього, відкривається можливість дослідження нових островів. Загалом у грі доступно 10 різних повноцінних локацій.

Також у грі існує внутрішня преміум-валюта “рубін”, яку можна отримати, виконуючи спеціальні завдання.

Сприйняття 
На момент релізу розробники гри налічували 1 мільйон попередніх реєстрацій. Цільова аудиторія гри — переважно жінки з віком 25+.

Цікаві факти 

 Розробники вирішили додати до гри в наступних оновленнях динозаврів. Хоча це не відповідає історичному контексту сюжету гри, таке рішення було прийняте після проведення опитувань серед гравців.
 У ході розвитку сюжету гравець подекуди знаходить артефакти, що стосуються епохи нашого часу. Наприклад, у грі можна зустріти будинок шамана, який  зроблений із колишнього пункту зв’язку. Яскравим свідченням цього є супутникова антена, яку можна помітити в дизайні будівлі.

Зовнішні посилання 

 Офіційний сайт

Примітки 

Відеоігри
Ігри для OS X
Відеоігри 2019
Ігри для iOS
Ігри для Android